Анатолий Чернов:
 Чернов, Анатолий Васильевич (1901—1966) — советский историк.
 Чернов, Анатолий Петрович (род. 1954) —  советский и казахстанский футбольный судья, тренер.
 Чернов, Анатолий Фёдорович (1919—1953) — Герой Советского Союза.